Топоним Кхумбу может обозначать:

 Кхумбу – район на северо-востоке Гималаев (северо-восточный Непал) на границе с Тибетом, в непосредственной близости от Эвереста (Джомолунгмы)
 Кхумбу – долинный ледник в районе Кхумбу
 Кхумбу – ледопад, часть Ледника Кхумбу.